Marter bezeichnet

 Folter, das systematische Zufügen von Schmerz
 Martyrium, das Opfer des eigenen Lebens um des Glaubens willen siehe Märtyrer
 Bildstock oder Grenzstein (rituelle Marter)

Marter ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Marter (1934–1998), deutscher Diplomat
 Ian Marter (1944–1986), britischer Schauspieler

Siehe auch:

 Graue Marter
 Hohe Marter
 Weiße Marter